Зу́рер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Зурер, Кристина (род. 1974) — швейцарская автогонщица и телеведущая.
 Зурер, Марк (род. 1951) — швейцарский автогонщик, автогоночный инструктор и спортивный комментатор, пилот Формулы-1.